

События 
 Консулы Гай Юлий Аспер и Гай Юлий Галерий Аспер.
 Антонин (Каракалла) и Гета решили разделить империю. 26.2 — Антонин в спальне Юлии Домны убил Гету. Он раздал огромные деньги преторианцам, и те провозгласили его единственным императором. Начались казни. Были убиты все друзья и сторонники Геты, все родственники прежних императоров, префект претория Эмилий Папиниан, представители патрицианских родов, многие наместники провинций, даже весталки. Женитьба Антонина на своей мачехе Юлии Домне. Префектом претория назначен Макрин, африканец. Эдикт Антонина о римском гражданстве, распространявший его на всех свободных жителей империи.
 Эдикт римского императора Каракаллы. Всё свободное население Римской империи получило права римского гражданства.
 Смерть наместника Персии (сына Сасана). Наместником становится его сын Ардашир. Ардашир убил своих братьев.
 В Крыму основан город Сугдея.

Скончались 
 Папиниан
 Гета

См. также